Ein Mädchen ist der Titel folgender Filme:

 Ein Mädchen (Spielfilm) von Catherine Breillat (1976)
 Ein Mädchen (Dokumentarfilm) von  Sébastien Lifshitz (2020)